Plantes
 Pedrosa o Centranthus calcitrapae, planta amb flor del gènere Centranthus
 Pedrosa Aethionema saxatile planta perenne de la família de les brassicàcies
 Geografia
 Cala Pedrosa, una de les cales del massís del Montgrí 
 Coma Pedrosa o Comapedrosa, cim dels Pirineus 
 Pedrosa del Páramo, municipi de la província de Burgos 
 Pedrosa del Rey, municipi de la província de Valladolid 
 Pedrosa del Príncipe, municipi de la província de Burgos
 Pedrosa de Duero, municipi de la província de Burgos
 Pedrosa de la Vega, municipi de la província de Palència
 Pedrosa de Río Úrbel, municipi de la província de Burgos
 Persones
 Dani Pedrosa, campió del món de motociclisme